Die Tilia Slovenia Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. Juli 2013 in Portorož stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 30. Juni und 1. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 31 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Filip Veger
 Nik Razboršek
 Frank Dancevic
 Erik Crepaldi

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Jahor Herassimau
 Toni Androić

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 154 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Piran